U-Bahnhof Dante steht für:

 U-Bahnhof Dante (Neapel)
 U-Bahnhof Dante (Turin)